Черлюнчакевич — прізвище.

 Йосиф Черлюнчакевич (1829—1911) — греко-католицький священик, богослов, професор Львівського та Ягеллонського університетів.
 Черлюнчакевич Кирило Сильвестрович (1869—1950) — адвокат, меценат, громадський діяч Галичини 1900-1940-х років, належав до москвофільского напряму.